Cedarville (Arkansas)
 Cedarville (Illinois)
 Cedarville (Kentucky)
 Cedarville (Nova Jérsei)
 Cedarville (Ohio)

Desambiguações de topônimos